UFC on ESPN: Overeem vs. Rozenstruik, также известный как UFC on ESPN 7 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 7 декабря 2019 года в спортивном комплексе «Capital One Arena» в городе Вашингтон, США.

Подготовка турнира 
Этот турнир стал вторым, что UFC провела в американской столице после UFC Live: Cruz vs. Johnson в октябре 2011 года.

Мероприятие также было названо «Fight Like Hell Night» и проводилось в честь покойного телеведущего ESPN Стюарта Скотта, который умер от рака в 2015 году.

Ожидалось, что заглавным боем турнира станет бой в тяжёлом весе между бывшим чемпионом K-1 и Strikeforce, а также бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе, голландцем Алистаром Оверимом и американцем Уолтом Харрисом. Однако, 1 ноября Харрис снялся с этого турнира из-за продолжающихся поисков пропавшей падчерицы, чьи останки были впоследствии найдены через месяц после её исчезновения. Его заменил суринамский проспект Жаирзиньо Розенстрайк, находящийся на тот момент на серии из 9 побед, три из которых он одержал уже под эгидой UFC.

Изменения карда 
В этом турнире был запланирован бой в женском минимальном весе между бывшей претенденткой на чемпионский титул UFC Клаудией Гаделья и Синтией Кальвильо. Однако, 22 октября было объявлено, что Гаделья была вынуждена сняться с боя из-за сломанного пальца и разорванной связки. Она была заменена Мариной Родригес.

На турнире был запланирован бой в женском минимальном весе между Кортни Кейси и бывшей чемпионкой Invicta FC в минимальном весе Вирной Жандироба. Однако, Кейси снялась с боя 31 октября по нераскрытым причинам. Её сменила другая бывшая чемпионка Invicta FC в минимальном весе Ливия Рената Соуза. В свою очередь, Соуза вышла из боя несколько недель спустя и была заменена дебютанткой Мэллори Мартин.

На турнире был запланирован бой в среднем весе между Алонзо Менифилдом и Тревором Смитом. Однако 10 ноября стало известно, что Менифилд снялся с турнира по неизвестной причине и был заменен Махмудом Мурадовым.

Ожидалось, что Микки Галл встретится с бывшим чемпионом WEC в полусреднем весе и бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе Карлосом Кондитом. Однако, Кондит вышел из боя 13 ноября из-за отслоения сетчатки, и бой был впоследствии полностью отменен.

На турнире был запланирован бой в полулегком весе между Крисом Фишголдом и дебютантом Билли Корантильо. Однако Фишголд вышел из боя 27 ноября по неизвестной причине. Его заменил другой дебютант Джейкоб Килбёрн.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Во время взвешивания Синтия Кальвильо и Мэтт Сэйлс не сделали необходимый вес для своих соответствующих боев. Кальвильо весила 120,5 фунтов, 4,5 фунта сверх лимита веса для боя в минимальном весе, равного 116 фунтов. Сэйлс весил 148,5 фунтов, 2,5 фунта сверх лимита веса для боя в полулёгком весе, равного 146 фунтов. Оба боя были проведены в промежуточном весе. Кальвильо и Сэйлс были оштрафованы на 30% и 20% своих гонораров за бой, в пользу своих соперников, Марины Родригес и Брайса Митчелла соответственно.

Результаты турнира 

[*] Первоначально бой в женском минимальном весе. Кальвильо провалила взвешивание.

[**] Первоначально бой в полулёгком весе. Сэйлс провалил взвешивание.

[***] Рефери снял с Ротуэлла одно очко во 2-м раунде за повторный удар в пах.

[****] Рефери снял с Суна одно очко в 1-м раунде за запрещённый удар локтем.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Роб Фонт vs. Рикки Симóн
 Выступление вечера: Брайс Митчелл и Махмуд Мурадов

Гонорары бойцов 
Информация о выплатах бойцам по результатам турнира. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 2 176 500 долларов.

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
11 декабря 2019 после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Морис Грин (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 тяжёлого веса.

Бен Аскрен (бывший #12) покинул рейтинг Топ-15 полусреднего веса (завершил карьеру).

Лиз Кармуш (бывшая #4) покинула рейтинг Топ-15 женского наилегчайшего веса (увольнение).

См. также 
Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN